Truesdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Truesdale (Iowa)
Truesdale (Missouri)